Minimal steht für:

 Minimal (Supermarkt), ehemalige Supermarktkette der Rewe Group
 Minimales Element in der Mathematik
 Minimal, Lied der Pet Shop Boys auf dem Album Fundamental
 Minimal, Schachkomposition, bei der Weiß neben seinem König nur noch eine Figur hat, siehe Schachkomposition #Glossar

Minimal bezeichnet Musikstile:
 Minimal House, eine Unterkategorie der House- und Techno-Musik
 Minimal Electro, Stilrichtung der elektronischen Popmusik der 1980er Jahre
 Minimal Music, Sammelbegriff für verschiedene Musikstile innerhalb der Neuen Musik
 Minimal Techno, Stilrichtung des Techno

Siehe auch:
 Minimum
 Minimalismus